Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2020 проводился с 9 по 15 февраля 2020 года в городе Тун.

В чемпионате принимало участие 8 команд. Победитель получил место в Швейцарском отборе к чемпионату мира 2021.

Победителями чемпионата стала команда Bern Zähringer SECURITAS Direct (скип Янник Шваллер, ставший чемпионом Швейцарии среди мужчин впервые), победившая в финале команду Genève (скип Петер де Круз). Бронзовые медали завоевала команда Lausanne Olympique 1 (скип Jan Klossner).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2020.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по круговой системе в один круг. Две лучшие команды встречаются в финале, две оставшиеся играют в матче за бронзовую медаль.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

 команды, выходящие в финал
 команды, выходящие в матч за 3-е место

Сессия 1. 13 февраля, 18:00

Сессия 2. 14 февраля, 12:00

Сессия 3. 14 февраля, 18:00

Матч за 3-е место. 15 февраля, 8:30

Финал. 15 февраля, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 
 
 Плейлист «SM Frauen + Männer 2020» на YouTube (24 видео)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2020
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках 2020

Спорт в Швейцарии в 2020 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2020 года в Швейцарии
Спортивные соревнования в Туне